Wassili Aksjonow () ist der Name folgender Personen:

* Wassili Iwanowitsch Aksjonow (* 1957), sowjetischer bzw. russischer Kernphysiker
 Wassili Pawlowitsch Aksjonow (1932–2009), russischer Schriftsteller